Nenadović ist der Familienname folgender Personen:

 Đorđe Nenadović (auch George Heston; 1935–2019), serbischer Schauspieler
 Jakov Nenadović (um 1765–1836), serbischer Wojwodenführer im Ersten Serbischen Aufstand
 Ljubomir Nenadović (1826–1895), serbischer Schriftsteller

en:Nenadović